Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Bińczyk (ur. 1976) – polska filozofka
 Jan Bińczyk – polski partyzant
 Maria Bińczyk – niemiecko-polska łyżwiarka figurowa